Roberto de Normandía puede referirse a:

 Rollo o Roberto (c. 860 - c. 932), fundador vikingo y primer gobernante de Normandía
 Roberto el Magnífico, el Diablo o Roberto I (1000-1035), duque de Normandía, hijo de Ricardo II
 Robert Curthose o Roberto II (c. 1051 o 1054-1134), duque de Normandía, hijo de Guillermo el Conquistador, el primer rey normando de Inglaterra